Flinders Island – isola dell'Australia Meridionale
Flinders Island – isola del Queensland
Flinders Island – isola della Tasmania